Witold Dobrowolski (dziennikarz sportowy)
 Witold Dobrowolski (archeolog)